КГУ — распространённая аббревиатура для обозначения ряда университетов:
 Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина — один из старейших университетов в России, основанный в 1804 году, использующий аббревиатуру КГУ с 1918 года. С 2010 года преобразован в Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).
 Казахский государственный университет
 Калининградский государственный университет (с 2005 по 2011 — Российский государственный университет имени Иммануила Канта, с 2011 — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта)
 Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского
 Калининский государственный университет (ныне Тверской государственный университет)
 Калмыцкий государственный университет
 Калужский государственный университет (до 2010 года Калужский государственный педагогический институт имени К. Э. Циолковского)
 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
 Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Узбекистан)
 Кемеровский государственный университет
 Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко
 Киргизский государственный университет имени 50-летия СССР
 Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
 Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова
 Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова
 Костромской государственный университет
 Красноярский государственный университет (в 2006 году вошёл в состав Сибирского федерального университета)
 Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия (г. Луга) (Правительством Ленинградской области принято решение по объединению Крестьянского государственного института имени Кирилла и Мефодия в городе Луге с Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.08.2011 N 374-р )
 Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
 Куйбышевский государственный университет (ныне Самарский государственный университет)
 Кулябский государственный университет
 Курганский государственный университет
 Курский государственный университет
 Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата